steht für:

 Central Station (Film) (Originaltitel Central do Brasil), brasilianischer Spielfilm aus dem Jahr 1998
 Central Station (Wrexham), Nachtclub in Wrexham, Wales
 Central Station AG, Schweizer Logistikunternehmen
 Central Station, eine Digitalzentrale für Modelleisenbahnen, siehe Märklin Systems #Central Station

Centralstation oder Zentralstation steht für:
 Centralstation (Darmstadt), Veranstaltungsstätte
 Centralstation, veraltete Bezeichnung für Elektrizitätswerk
 Zentralstation, Modem an einem Zentralrechner, siehe Modem für Parallelübertragung #Zentralstationen

Siehe auch:
 Central Fire Station
 Central Railroad of New Jersey Station
 Hauptbahnhof